Фридерика Саксен-Гота-Альтенбургская (; , Гота — , Карловы Вары) — принцесса Саксен-Гота-Альтенбургская, в замужестве княгиня Ангальт-Цербстская.

Биография 
Фридерика — дочь герцога Фридриха I Саксен-Гота-Альтенбургского и его супруги Магдалены Сибиллы, дочери герцога Августа Саксен-Вейсенфельского.

После смерти отца в 1691 году Фридерика проживала со своей мачехой Кристиной Баден-Дурлахской в Альтенбургском дворце. Когда в 1693 году брат Фридерики Фридрих II был объявлен совершеннолетним и пришёл к власти, она вернулась к готскому двору и оказывала брату поддержку в управлении герцогством вплоть до своего замужества.

25 мая 1702 году в Цербсте Фридерика вышла замуж за будущего князя Ангальт-Цербста Иоганна Августа, став и для него хорошей советчицей в вопросах управления. Счастливый брак продлился семь лет до смерти Фридерики, не оставившей Иоганну Августу наследников.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Женщины во власти 

Саксен-Гота-Альтенбурги
Принцессы Саксен-Гота-Альтенбургские